Ponte Lafayette pode se referir a diferentes pontes no mundo.

Ponte Lafayette - ponte na cidade de Lyon, na França. 
Ponte Lafayette - ponte sobre o Rio Mississippi, nos Estados Unidos. 

Desambiguação